Manjarivolo är ett släkte av skalbaggar. Manjarivolo ingår i familjen Aulonocnemidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Manjarivolo